Дидье Бурдон (; 23 января 1959, Алжир) — французский актёр, сценарист и кинорежиссёр. Лауреат премии «Сезар».

Биография
Родился 23 января 1959 года в Алжире. Семья Дидье  жила в Париже,  в Мюлузе и в Биаррице в зависимости от места работы отца семейства, позднее осев в городе Сен-Жермен-ан-Ле. 

Дидье Бурдон окончил престижную парижскую Консерваторию. Начинал актёрскую карьеру в конце 70 — начале 80-х на театральных подмостках и в комедийном трио «Незнакомцы», куда помимо него входили Бернар Кампан и  Паскаль Лежитимюс. В режиссуре дебютировал в 1995 году.

В 1996 году Бурдон и Кампан были отмечены самой почётной наградой французского кинематографа «Сезар» за лучший дебютный фильм.

В 2006 году вышла в свет комедия «Мадам Ирма». В ней Дидье Бурдон выступил сценаристом (при участии Фредерика Петижана) и режиссёром (при участии Ив Файнберга), а также сыграл главную роль.

Супруга  — Мари-Сандра Бадини Дуран. Дидье является отцом троих детей.

Примечания

Ссылки

Лауреаты премии «Сезар»
Комики Франции
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства